Andrew Tucker (25 de dezembro de 1968) é um ex-futebolista profissional sul-africano que atuava como defensor.

Carreira 
Andrew Tucker se profissionalizou no 	Hellenic.

Seleção 
Andrew Tucker integrou a Seleção Sul-Africana de Futebol na Copa das Nações Africanas de 1996, sendo camepeão.

Títulos 
 África do Sul
Copa das Nações Africanas: 1996

Jogadores da Seleção Sul-Africana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1996